

Cachemire

Géographie 

 le Cachemire, une région du sous-continent indien, dans l'Himalaya ;
 la vallée du Cachemire, une vallée d'Inde située dans l'Himalaya, dans l'État du Jammu-et-Cachemire ;
 le Jammu-et-Cachemire, un ancien État princier du Nord de l'Inde britannique ayant existé de 1846 à 1947 ;
 le Jammu-et-Cachemire, un ancien État du Nord de l'Inde ayant existé de 1950 à 2019 ;
 le Jammu-et-Cachemire, un territoire de l'Union de l'Inde depuis 2019 ;
 le district du Cachemire, un district du Jammu-et-Cachemire, en Inde.

Tissu 
Le cachemire, un tissu fait de laine de la chèvre du Cachemire.

Personnes 
 Jacques Cachemire (1947-), un joueur de basket-ball français.

Musique 
 Cachemire, un groupe de rock français.

Orthographes proches

Kashmir 
 Kashmir, une chanson du groupe Led Zeppelin sortie en 1975 ;
 , un groupe de rock danois ;
 KSHMR, pseudoyme de Niles Hollowell-Dhar (né en 1988), disc jockey et producteur américain.

Cashmere 
 Cashmere, ville de l'État de Washington ;
 Cashmere Wright (né en 1990), joueur américain de basket-ball ;
 Cashmere Cat, pseudonyme de Magnus August Høiberg1 (né en 1987), musicien et DJ norvégien ;
 Cashmere Mafia, une série télévisée américaine ;
 Jazmine Cashmere (née en 1984), actrice pornographique américaine.